Аклоу ( ; ; з давньоскандинав.  Arnkell-lág «луг Арнкелла»,  , означає «великий лиман») — місто в графстві Віклоу на східному узбережжі Ірландії. Місто виходить на пагорб Баллімойл. Воно було засновано вікінгами в ІХ столітті. Арклоу був місцем однієї з найкривавіших битв повстання 1798 року. Близькість до Дубліна призвела до того, що станом на перепис населення 2016 року він став приміським містом з населенням 13 163 населення. 

Арклоу знаходиться в гирлі річки Авока, найдовшої річки повністю в межах графства Віклоу. Місто розділене річкою, через яку проходить міст Дев'ятнадцять арок, кам'яний арочний міст, що з'єднує південну або основну частину міста з північною частиною, що називається Ferrybank. Міст Дев'ятнадцять арок - це найдовший кам'яний міст ручної роботи в Ірландії, і дошка на південному кінці мосту це підтверджує.

Історія 
Англійська назва міста походить від  Arnkell-lág (Арнкелл був лідером вікінгів; «лаг» (низький) - це ділянка суші). Його ірландська назва Inbhear Mór або An tInbhear Mór означає великий лиман. Він також відомий в ірландській мові як Inbhear Dé, від давнього імені річки Евонмор, Abhainn Dé. Історично це було велике морське місто, в якому судноплавна та рибальська галузі використовували порт, а суднобудування також було основною галуззю.

Після прибуття англо-нормандів їхній лідер Теобальд Вальтер, предок графів Ормонда , королем Генріхом II отримав місто та замок Арклоу. У 1264 році домініканці отримали велику земельну ділянку, яка зараз відома як абатство, і вони збудували абатство, яке стало відомим як Пріорат Справжнього Хреста або абатство Святого Хреста.

Через деякий час після 1416 року Садиба Арклоу увійшов в контроль МакМерро королів Лейнстер, можливо, після смерті 4-го графа Ормонде в 1452 році. У 1525 р. Муїріс Кавана (МакМерро, король Ленстера 1522–31) повернув садибу та замок Арклоу та його землі своєму племіннику Пірсу Батлеру, графу Ормонде.

Під час Війн трьох королівств, у вересні 1649 року, Олівер Кромвель прибув до Арклоу по дорозі до Вексфорда і прийняв капітуляцію міста. У 1714 році Джеймс Герцог Ормондський продав садибу Арклоу Джону Аллену зі Стіллоргана, графство Дублін. У 1750 р. старша внучка Аллена, Елізабет Аллен, вийшла заміж за Джона Пробі, якого в 1752 р. підняли на посаду барона Карісфорта з графства Віклоу і отримав у володіння маєток Арклоу.

9 червня 1798 року місто було ареною однієї з битв під Арклоу, однієї з найкривавіших битв повстання 1798 року, коли великі сили повстанців Вексфорда напали на місто, намагаючись розповсюдити підняття до Дубліна, але були відбиті закріпленими британськими силами з величезною бійнею.

Освіта 
У місті розташовано п’ять початкових шкіл, св. Йосифа Темплрейні, молодша школа св. Мішеля та св. Петра, старша національна школа св. Джона, національна школа Керісфор та Gaelscoil an Inbhir Mhóir.  

У місті є чотири середні школи, це Коледж Св. Марії, CBS Св. Кевіна, Коледж Гленарт та Гельхолаїсте на Мара.

Транспорт та зв'язок

Дорога 
M11 від Дубліна до Росслера обходить Арклоу між стиками 20 і 21. A 16.5 км модернізація до N11 між Арклоу та Ратнью розпочалась у квітні 2014 року та була завершена в липні 2015 року Це зв’язало існуючий на той час об’їзд М11 через Арклоу з існуючим об’їздом М11 Ратню / Ешфорд, створюючи автостраду від Дубліна до Горея. Цей проект також включав будівництво зони обслуговування на північ від М11, трохи на північ від Горея, з прямим доступом з півдня до М11 через естакаду.

Залізничний 
Залізничне сполучення забезпечується Іарнодом Іреаном уздовж залізничної лінії Дублін-Росслер, включаючи приміські та міжміські сполучення в столиці та за її межами.  Також щодня курсує поїзд до Дандолка. Залізнична станція Арклоу відкрилася 16 листопада 1863 р.

Автобус 
Автобус Еріан забезпечує кілька маршрутів через Арклоу, включаючи послуги 2, 2X, 133 та 133X.  Крім того, Wexford Bus обслуговує кілька служб, що зв’язують Арклоу з аеропортом Дубліна.

Економіка

Промисловість 
У 1884 році Чарльз Стюарт Парнелл орендував містечко Біг-Рок у свого двоюрідного брата Вільяма Пробі, графа Карісфорта, і розпочав кар'єр. Парнелл також був прихильником схеми гавані Арклоу. Кар’єри в Парнеллі закрилися в 1920-х роках.

На початку 20 століття у північній частині міста була створена велика фабрика боєприпасів Kynoch. На цій фабриці працювало кілька тисяч робітників під час Першої світової війни, але незабаром після неї закрили, все виробництво було переміщено до Південної Африки. 17 працівників загинули під час вибуху в Кіночі в 1917 році. Місто також відоме своєю керамікою (яка врешті-решт закрилася після першого захоплення Норітаке) та суднобудівною промисловістю.

У 1960-х роках на околиці міста була створена державна фабрика добрив Nitrogen Éireann Teoranta, пізніше Irish Fertilizer Industries. Цей заводський комплекс включав низку хімічних заводів і виготовляв цілий ряд добрив з основної сировини. Він закрився в 2002 році.

У Арклоу все ще є промислова база, а Серв'є залишається однією з виробничих компаній в Арклоу. Раніше в Allergan був завод, але закрився в 2009 році.   У 2009 році компанія Elavon, компанія з обробки кредитних карток, придбала нову ділову ділянку у бізнес-парку Arklow.

Судноплавство та суднобудування 
Колишнє національне судно для навчання вітрил Asgard II було побудоване компанією John Tyrrell & Son Ltd в Арклоу. Ще один катер John Tyrrell & Son, Gipsy Moth III, був переплинутий до перемоги Френсісом Чичестером у 1-й трансатлантичній гонці в 1960 році. Його час 40 та 1/2 днів був на 16 днів швидшим за попередній перехід рекордів. 

В даний час більше зосереджена на дозвіллі, ніж на комерційному, Гавань Арклоу залишається головним офісом компанії Arklow Shipping, чисельно найбільшої судноплавної компанії в Ірландії.  Ця компанія підтримує флот з 56 вантажних кораблів і підрозділ у Роттердамі, Нідерланди.

Роздрібна торгівля 
«Арклоу» обслуговує великий водозбірний басейн (включаючи низку прилеглих міст і сіл) і має приблизно 32 000 м² торгових площ.  Станом на 2018 рік приблизно 20% цієї торгової площі було вільним.  Серед найбільших торгових центрів міста є торговий центр Bridgewater, який відкрився в 2007 році і був проданий у 2016 році за € 33,25 млн.

Середовище

Якість води 
Станом на 2007 рік річка Авока була класифікована як «серйозно забруднена» Ірландським EPA  в результаті скидання стічних вод безпосередньо в річку  на додаток до тривалої історії промислового забруднення району з ранніх гірничодобувних робіт та новіші хімічні галузі. У попередні століття Арклоу славився устрицями. 

Сирі стічні води з міста все ще проходять через дренажну систему, побудовану в 1930-х і 1940-х роках, і потрапляють у річку Авока необробленою через кілька стічних труб по річці.  Станція очистки стічних вод вже давно була запропонована для області, і була першою удостоєна дозвілом на будівництво в 1993 році  Це було невдало оскаржене Ан-Борд-Плеанала, проте згодом фінансування від уряду не надходило  і дозвіл на планування втратив чинність. Подальший десятирічний дозвіл на планування був наданий у 1999 р.  Це теж було безуспішно оскаржене Ан-Борд-Плеанала, із схваленням умовного планування, даним у 2005 р.  Станом на 2019 рік знову підтверджено дозвіл на планування для «високотехнологічної» очисної споруди.

Послуги та розвиток 
Центр вторинної переробки знаходиться в одному з промислових садиб міста. Нею керує рада округу Віклоу. 

У декількох кілометрах до Ірландського моря знаходиться вітряний парк Арклоу Банк. Відкритий у 2004 році, цей вітроелектростанція складається з випробування семи машин GE 3,6 МВт із турбінами потужністю 106 м.

Спорт 
Місцевий гельський футбольний клуб Arklow Geraldines Ballymoney GAA був заснований в 1999 році і базується в парку Пірс. Аклоу Рок Parnells GAA клуб, заснований в 1953 році, в основному займається герлінгом і камогі і грає на Парнелл Парк.

До футбольних клубів міської асоціації належать ФК «Арклоу Таун» (заснований у 1948 р.), ФК «Арклоу Юнайтед» (Парк Ферндейл)  та ФК «Арклов Селтік» (Селтик Парк). 

Аргловський регбі-клуб проводить домашні ігри в The Oval, а гребний клуб Арклоу базується на південній набережній міста.

Атлетичний клуб Св. Бенедикта Інбхара Мор зареєстрований в Athletics Ireland та базується в Арклоу. 

У гольф-клубі Arklow (заснований у 1927 р.) є поле для гольфу на 18 лунок.

Культура 

Фестиваль «Морський бриз» - триденний захід у середині липня.  Фестиваль включає низку живих шоу та заходів на різних майданчиках по всьому місту, що закінчуються феєрверком. 

Арклоу був і батьківщиною, і місцем проживання багатьох художників, таких як Джордж Кемпбелл, який там народився, син художниці-самоучки Гретти Боуен. 

Ліліан Девідсон створювала ескізи та сцени міста та пляжів. Одна з таких робіт, The Netter, Арклоу зображує сцену людини, яка ремонтує сітку біля причалу, а гавань на задньому плані; на заповіднику картини - ескіз дітей, що граються на південному пляжі.

Музика 
Арклоу - назва заголовка пісні Ван Моррісона 1974 року «Streets of Arklow», однієї з восьми пісень, яку він написав на тритижневих відпустках до Ірландії та продемонстрував у своєму альбомі Veedon Fleece . «Битва під Арклоу» - це хорпіп і нетрадиційна мелодія для танцю, і її часто грають на фейсеанні та інших ірландських танцювальних змаганнях. 

Арклоу також є рідним містом провідного співачки поп-гурту Молоко Рошін Мерфі.

The Arklow Silver Band була представлена на треку Red Hill Mining Town від U2 у їх альбомі 1987 року The Joshua Tree. 

У місті щороку проводиться «Музичний фестиваль Арклоу». Створений в 1970 році. Фестиваль триває тиждень, і в ньому беруть участь люди, які приїжджають на змагання з усієї країни. Вони змагаються в сольних та групових формах.

Політика та уряд 
В органах місцевого самоврядування Арклоу та прилеглих районах є шість радників Ради округу Віклоу, які представляють муніципальний округ Арклоу.  Арклоу є частиною округу Віклоу для національних виборів та референдумів, а також округу Південно-Європейського парламенту для європейських виборів .

Міста-побратими 

Арклоу побратим:

  Абериствіт, Уельс, Велика Британія
  Шатоден, Франція

Відомі особистості 

 Аарон Баррі, професійний футболіст 
 Джордж Кемпбелл, художник і письменник 
 Рон Делані, виграв останню золоту медаль Ірландії з легкої атлетики на Олімпійських іграх 1956 року на 1500 м 
 Сіаран Хайланд, гельський футболіст з Віклоу 
 Тереза Керні, вчителька, сестра францисканка та місіонерка 
 Нікі Келлі, політик і колишній мер Арклоу 
 Річард ле Блонд, суддя 14 століття 
 Джеймс Мур, професійний боксер 
 Рошин Мерфі, співачка і авторка пісень 
 Ойсін Стек, актор 
 Мервін Траверс, гельський футболіст з Віклоу 
 Кейт Тіррелл, власниця судноплавної компанії і капітан Denbighshire Lass (1863–1921)

Примітки

Посилання 

 
 Арклоу в туризмі округу Віклоу 

Поселення вікінгів
Міста Ірландії
Сторінки з неперевіреними перекладами